Le Hong Kong Open 2006 est l'édition 2006 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 18 au .
Amr Shabana remporte le titre, en battant Ramy Ashour en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2006

Liens externes 
 

Masculin 2006
PSA World Series 2006
Sport en Chine en 2006
2006 à Hong Kong
Sport en octobre 2006